Evy Margareta Berggren-Westerberg (1934-2018), gymnaste artistique suédoise ;
 Gunnar Berggren (1908-1983), boxeur suédois ;
 Inger Berggren (1937-2019), chanteuse suédoise ;
 Jenny Berggren (1972-), une chanteuse suédoise ;
 John Lennart Berggren (né en 1941), historien canadien des mathématiques ;
 Thommy Berggren (1937-), acteur suédois ;
 Tommy Berggren (1950-2012), est un joueur de football suédois ;
 Wes Berggren (1971-1999), guitariste américain.